Феано (Теано) — в древнегреческой мифологии:
 Феано (дочь Киссея) — жена троянца Антенора.
 Феано (жена Метапонта) — царица города в Италии.
 Феано (жена Пифагора) — ученица и жена древнегреческого философа и математика Пифагора